Menta poleo puede referirse a:

 La menta poleo (Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium), planta de la familia de las Lamiáceas.
 La menta poleo (Mentha pulegium), planta perenne, cespitosa y de raíces rizomatosas, de la familia de las Lamiáceas.